Фриц Ланге:
 Ланге, Фриц (1888—1981) — учитель, министр образования ГДР, антифашист, член организации «Красная капелла».
 Ланге, Фриц Фрицович (1899—1987) — физик, изобретатель центрифужного способа разделения изотопов урана.